Балаев — фамилия.

Известные носители 
 Балаев, Айдын Гусейнага оглы (1956—2021) — доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии НАН Азербайджана.
 Балаев, Амурхан Константинович (1934—1991) — советский борец вольного стиля.
 Балаев, Геннадий Николаевич (род. 1940) — заслуженный артист Казахской ССР.
 Балаев, Георгий Михайлович (1922—2012) — советский и российский композитор и аранжировщик.
 
 Балаев, Лев Григорьевич (1925—1997) — российский учёный-геолог и мелиоратор, академик ВАСХНИЛ.
 Балаев, Максим Алексеевич (род. 1974) — советский и российский футболист.
 Балаев, Николай Петрович (1930—1988) — советский писатель, геолог и журналист.
 Балаев, Расим Ахмед оглы (1948) — советский и азербайджанский актёр.
 Балаев, Руслан (1962) — советский штангист.
 Балаев, Хас-Магомед Бесланович (2000) — российский тяжелоатлет.
 Балаев, Эмиль Назим оглы (1994) — азербайджанский футболист.

См. также 
 
 Балаево — деревня в Новодугинском районе Смоленской области России.